Fernando Casado ist der Name folgender Personen:
  
* Fernando Casado (Sänger) (* 1940), dominikanischer Sänger und Schauspieler
 Fernando Casado Arambillet, eigentlicher Name von Fernando Rey (1917–1994), spanischer Schauspieler
 Fernando Hernández Casado (* 1973), spanischer Handballspieler, siehe Fernando Hernández